HMS Circe je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Circe (1785) 
 HMS Circe (1804) 
 HMS Circe (1827) 
 HMS Circe (1892) 
 HMS Circe (1942)

Circe